Тендик Аскарович Аскаров (18 декабря 1937, с. Конур-Огуз, Токтогульский район, Киргизская ССР — 5 марта 2019, Бишкек) — киргизский литературный критик, литературовед, государственный и общественный деятель, заслуженный деятель культуры Киргизии (1995), доктор философских наук, профессор, был депутатом 4-х созывов Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Верховного совета Киргизской ССР, член Союза писателей СССР (с 1965 года). Автор 400 научных, научно-публицистических работ, среди них 16 монографий, 1 учебное пособие, 4 сборника статей, 9 брошюр.

Краткая биография 
Тендик Аскаров родился в селе Конур-Огуз Токтогульского района Киргизской ССР. В родном селе окончил семилетнюю школу, затем во Фрунзе (ныне Бишкек) — среднюю школу № 5 им. А. С. Пушкина. С 1955 года учился в Киргизском государственном университете на филологическом факультете, по окончании которого был принят в аспирантуру АН Киргизской ССР. В 1964 году, после завершения курса аспирантуры, Аскаров защитил диссертацию по теме «Эстетическая природа художественной условности в литературе» и получил учёную степень кандидата философских наук.

С декабря 1963 по сентябрь 1967 года Аскаров — младший научный сотрудник, учёный секретарь Института философии и права АН Киргизской ССР, заместитель редактора еженедельной газеты «Кыргызстан маданияты».

Творчество 
Печатался с 1957 года. Его работы, посвящённые актуальным вопросам литературной критики и марксистско-ленинской эстетики, выходили отдельными изданиями, публиковались в республиканских газетах, в журналах «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Ала-Тоо», «Литературный Киргизстан».

Статьи, рецензии, очерки

на русском языке

Отдельные издания

на киргизском языке

на русском языке

Примечания

Литература 
 

Председатели Верховного Совета Киргизской ССР